Сада́льский — фамилия польского происхождения.

 Садальский, Влодзимеж (род. 1949) — польский волейболист, тренер.
 Садальский, Станислав Юрьевич (род. 1951) — советский, затем российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер, журналист.